Vlak (meetkunde), een oppervlak zonder enige kromming
Oppervlak (topologie), een tweedimensionale topologische variëteit
Vlak (schip), fysiek: de platte bodem (onderkant) van een schip; meetkundig: het horizontaal oppervlak van de doorsnede van een schip, bijvoorbeeld: het vlak van inzinking

Zie ook
Vlakte (geografie)
Oppervlakte
Veelvlak
Hellend vlak (doorverwijspagina)